Chvostoskoci (Collembola) jsou starobylá bazální skupina šestinohých (tj. hmyzu v širokém slova smyslu). Jsou to drobní živočichové žijící v půdě nebo na povrchu půdy, v humusu, opadu, někdy i na vodní hladině, firnových polích či okrajích ledovců. Jejich hlavním znakem (a synapomorfií) je unikátní skákací aparát a ventrální tubus na zadečku – collophor. Označení Collembola pochází ze starořeckého κόλλα kólla „lepidlo“ a ἔμβολος émbolos „kolík“; toto označení plyne z existence collophora, jehož účel byl předpokládán v přilepení k povrchům a stabilizaci.

Morfologie 
Chvostoskoci mají kousací ústní ústrojí uložené uvnitř hlavy a čtyřčlánková tykadla, jejichž všechny články jsou vybaveny vlastní svalovinou. Proto bývají řazeni do parafyletické skupiny Entognatha (skrytočelistní). Oči u chvostoskoků buďto chybějí (zejména půdní druhy), nebo jsou reprezentovány osmi samostatnými ommatidii.

Hruď je buď srostlá (skupina Symphypleona – srostločlenky), nebo článkovaná (skupina Arthropleona – volnočlenky).

Zadeček má šest článků. Na prvním z nich se nachází ventrální tubus collophor, nepárový orgán se dvěma vychlípitelnými váčky, plnící celou řadu funkcí: od příjmu vody, přes vylučování a vůbec osmoregulaci až po dýchání. Většina druhů chvostoskoků nemá tracheu.

Na zadečku se rovněž nachází skákací aparát, tvořený skákací vidlicí – furcou (někdy označovanou i jako furcula) a záchytkou – retinaculem. V klidovém stavu je furca držena retinaculem, po jeho uvolnění se vymrští a katapultuje živočicha do výše. U půdních chvostoskoků však skákací aparát často chybí.

Chodidlo chvostoskoků splynulo s holení v tibiotarsus.

Rozmnožování 
Oplození je vnější, samice si sbírá spermatofor vybavený stopkou. U některých druhů se vyskytuje složité epigamické chování (samec a samice se během námluv vzájemně zaklesávají tykadly apod.). Larvy absolvují čtyři až pět svlékání a jsou podobné dospělcům (vývoj nedokonalý), ale i dospělí jedinci se svlékají po celý život (uvádí se až padesátkrát). Známy jsou i partenogenetické druhy.

Ekologie 

Chvostoskoci jsou kosmopolitní živočichové odolní vůči výkyvům podmínek prostředí. Žijí v půdě, humusu, v opadu, na povrchu půdy, někdy i na vodní hladině, na firnových polích či okrajích ledovců. Pro jejich život je důležitá vlhkost.

Potravní spektrum chvostoskoků je pestré, přičemž většina se živí saprofágně. Živí se rozloženým opadem, řasami, houbami, detritem nebo pylem. Někteří jsou predátoři a živí se půdními živočichy. Někteří mohou být považováni za škůdce stopkovýtrusných hub (např. žampiónů v pěstírnách).

Význam 
Chvostoskoci jsou významní půdotvorní činitelé. Jsou významnou složkou edafonu (resp. zooedafonu; z hlediska velikosti jsou zpravidla řazeni do mezoedafonu). V málo narušených půdách dosahují počtu až 200 000 jedinců na metr čtvereční. Významně ovlivňují společenstva půdních mikroorganismů, zejména hub, a to nejen jejich konzumací, ale i roznášením spor. Udržují diverzitu hub v půdě.

Chvostoskoci jsou jedním z nejužívanějších organismů v půdní ekotoxikologii (zejména Folsomia candida).

V akvaristice a teraristice jsou využíváni jako krmivo.

Systém a základní zástupci 
V rámci chvostoskoků rozeznáváme 4 základní skupiny:
 Poduromorpha (mákovky) – např. mákovka vodní (Podura aquatica), larvěnka obrovská (Tetrodontophora bielanensis)
 Neanuridae
 Brachystomellidae
 Poduridae
 Hypogastruridae
 Paleotullbergiidae
 Gulgastruridae
 Onychiuridae – např. larvěnka obecná (Onychiurus armatus)
 Tullbergiidae
 Isotogastruridae
 Pachytullbergiidae
 Odontellidae
 Entomobryomorpha (volnočlenky) – např. poskok, olověnka
 Oncopoduridae
 Tomoceridae
 Isotomidae
 Actaletidae
 Protentomobryidae
 Microfalculidae
 Orchesellidae
 Seiridae
 Lepidocyrtidae
 Praentomobryidae
 Entomobryidae
 Oncobryidae
 Coenaletidae
 Symphypleona (srostločlenky) – např. podrepka vodní
 Mackenziellidae
 Sminthurididae
 Katiannidae
 Spinothecidae
 Arrhopalitidae
 Collophoridae
 Sturmiidae
 Sminthuridae
 Bourletiellidae
 Dicyrtomidae
 Neelipleona (zrněnky)
 Neelidae
 familia ludens
 Fuzzballidae

Předpokládaná fylogeneze:

Odkazy

Reference

Literatura 
CROUAU, Yves; CHENON, Pascale a GISCLARD, C. The use of Folsomia candida (Collembola, Isotomidae) for the bioassay of xenobiotic substances and soil pollutants. Applied Soil Ecology. 1999, Vol. 12, s. 103–111. Received 18 September 1998; received in revised form 5 January 1999; accepted 8 January 1999 [cit. 30. 7. 2018]. Dostupné z: https://kundoc.com/pdf-the-use-of-folsomia-candida-collembola-isotomidae-for-the-bioassay-of-xenobiotic.html
ČUCHTA, Peter. Chvostoskoci Vysočiny. [Jihlava]: Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, 2017. 1 složený list (6 nečísl. stran).
BEZCHLEBOVÁ, Jitka. Ecotoxicology of soil invertebrates: earthworms, enchytraeids, collembolans. Brno, 2007. 65 s., [116] s. příl. Dissertation Thesis. Supervisor prof. RNDr. Ivan Holoubek, Ph.D. Masaryk University, Faculty of Science, Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology.

MACEK, Jan. Bezobratlí (2), Hmyz. 1. vyd. Ilustroval Pavel Dvorský, Petr Liška, Pavel Procházka, Lenka Vybíralová, Viera Postníková. Praha: Albatros, 2001. 170 s. Svět zvířat, sv. 11. Řídí Miloš Anděra. Redaktor Karel Vaněk. .
NEDVĚD, Oldřich. Hovězí krev a svatojánci. Vesmír. 2006, roč. 85, 646, č. 11.
SMRŽ, Jaroslav. Půdní fauna. In: BEJČEK, Vladimír a ŠŤASTNÝ, Karel.  Fauna Bílinska. Praha: Grada, 2000, s. 25. .
TUF, Ivan H. Jak hluboko lze klesnout. Vesmír. 2018, roč. 97, 206, č. 4.
ZETTEL, Jürg a ZETTELOVÁ, Ursula. Někdo to rád chladné: podivná bionomie chvostoskoka Ceratophysella sigillata aktivního v zimě. Vesmír. 1997, roč. 76, 103, č. 2. Dostupné také z: https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/1997/cislo-2/nekdo-rad-chladne.html

Externí odkazy 
 
 
 Checklist of the Collembola of the World (anglicky)
 Chvostoskoci na Tree of life
 

 
Šestinozí
Detritofágové